Розрядка — історичний період у відносинах між Західними країнами та радянським комуністичним блоком на чолі з СРСР (1970-ті роки)
 Розрядка — розбивка літер у слові для виділення його в тексті
 Розрядка — термін в психології, позначення різних механізмів, що забезпечують зняття внутрішньопсихічної напруженості:
 Абреакція — повторне переживання травматичної події
 Віддіювання — реалізація дією спогадів або неусвідомлених або подавлених імпульсів і почуттів